Лајмстоун има више значења:
 Округ Лајмстоун (Алабама)
 Округ Лајмстоун (Тексас)
 Лајмстоун (Флорида)
 Лајмстоун (Мејн)
 Лајмстоун (Оклахома)
 Лајмстоун (Њујорк)
 Лајмстоун (Илиноис)